De FIM MotoGP Rookies Cup 2009 was het derde seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 8 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 2 mei op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 16 augustus op het Automotodrom Brno verreden.

De Tsjechische rijder Jakub Kornfeil behaalde dit seizoen de titel.

Kalender 
In vergelijking met het seizoen 2008 is de kalender van 2009 op een aantal plaatsen gewijzigd. De races op het Autódromo do Estoril en het Circuit Bugatti zijn verdwenen.

Coureurs

Resultaten

Externe link 
 Officiële website

2009
Motorsport in 2009